La Srpska Liga 2013-2014 è stata la 22ª edizione della terza divisione di calcio per squadre della Serbia.

È l'undicesima edizione divisa in 4 gironi: Vojvodina, Belgrado, Ovest ed Est; ed è l'ottava dalla separazione fra Serbia e Montenegro.

Vojvodina 

Legenda:
      Promossa in Prva Liga Srbija 2014-2015
      Retrocessa nelle Zonske lige

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Risultati

Belgrado 

Legenda:
      Promossa in Prva Liga Srbija 2014-2015
      Retrocessa nelle Zonske lige

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Risultati

Ovest 

Legenda:
      Promossa in Prva Liga Srbija 2014-2015
      Retrocessa nelle Zonske lige

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Risultati

Est 

Legenda:
      Promossa in Prva Liga Srbija 2014-2015
      Retrocessa nelle Zonske lige

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Risultati

Note

Voci correlate 
SuperLiga 2013-2014
Prva Liga Srbija 2013-2014
Kup Srbije 2013-2014

Collegamenti esterni 
 Le stagioni 2012-2020 su fsgzrenjanin.com
 La stagione 2013-14 su rsssf.com
 Girone Vojvodina su srbijasport.net
 Girone Belgrado su srbijasport.net
 Girone Ovest su srbijasport.net
 Girone Est su srbijasport.net

Calcio nel 2013
Calcio nel 2014
2013